Сен-Себастьен-де-Морсан ( — город  город на севере Франции, регион Верхняя Нормандия, департамент Эр, округ Эврё, кантон Эврё-1. Пригород Эврё, примыкает к нему с юго-запада, на левом берегу реки Итон.

Население (2018) — 5 646 человек.

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 1,4 %
 промышленность — 13,7 %
 строительство — 2,1 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 16,1 %
 государственные и муниципальные службы — 66,6 %

Уровень безработицы (2017) — 11,2 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Эр — 13,4 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 21 950 (Франция в целом — 21 730, департамент Эр — 21 700).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Сен-Себастьен-де-Морсана с 2020 года занимает Флоранс Аге-Волькар (Florence Haguet-Volckaert). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый ею правый список победил в 1-м туре, получив 57,98 % голосов.

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года